Treize navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Delight :

 Le  était un navire de découverte qui fit naufrage en 1583 au large de l’île de Sable. Il n’a peut-être pas fait partie de la Royal Navy et a peut-être fait partie de l’expédition de sir Humphrey Gilbert à Terre-Neuve en 1583. 
 Le  était un heu de quatre canons, acheté en 1686 et vendu en 1713.
 Le  était un vaisseau de sixième rang de 14 canons, lancé en 1709 et vendu en 1712.
 Le  était un sloop de 14 canons, lancé en 1778 et échoué en 1781. 
 Le HMS Delight (1801) était un sloop de 18 canons, anciennement la corvette française Sans Pareille. Elle a été capturée en 1801 par le  et vendue en 1805.
 Le  était un brick-sloop de 16 canons, lancé en 1806 et capturé par les Français en 1808 lorsqu’il s’est échoué au large de la Calabre.
 Le HMS Delight était un brick de 16 canons, anciennement le brick français Friedland, navire de tête de sa classe de six bricks. Le  le capture en 1808. Le Delight fut désarmé en 1810 et vendu en 1814.
 Le  était un brick-sloop de 10 canons de la classe Cherokee, lancé en 1819. Il fait naufrage en 1824, avec la perte de tout son équipage Il transportait quelque 103 esclaves qu’il avait sauvés de l’île Providence où ils avaient été bloqués lorsque le brick français Lys y avait fait naufrage.
 Le  était un autre brick-sloop de classe Cherokee de 10 canons, lancé en 1829 et vendu en 1844.
 Le  était une canonnière à hélice en bois de classe Albacore, lancée en 1856 et vendue en 1867. Elle a ensuite été rebaptisée M. A. Starr.
 Le  était un destroyer de classe D, lancé en 1932 et coulé en 1940.
 Le HMS Delight devait être un destroyer, commandé en 1945, mais il fut annulé l’année suivante.
 Le  était un destroyer de classe Daring lancé en 1950. Il devait initialement s’appeler HMS Disdain, mais il a été renommé en 1946 avant son lancement. Il a été vendu en 1970.

Notes et références 

Delight